Sušica (Noord-Macedonië), een plaats in de Macedonische gemeente Novo Selo.
 Sušica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica.
 Sušica (Slovenië), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica.
 Sušica (Valjevo), een plaats in de Servische gemeente Valjevo.

Zie ook
 Susica (geslacht), een geslacht van slakrupsvlinders